Levante steht für:

 Levante, die Länder des östlichen Mittelmeerraums
 Levante (Wind), ein Ostwind im westlichen Mittelmeerraum
 Levante (Spanien), die Ostküste Spaniens
 mallorquinische Levante, Landschaftszone an der Ostküste Mallorcas, siehe Llevant

 UD Levante, Fußballverein der spanischen Stadt Valencia
 Levante-EMV (Levante-El Mercantil Valenciano), spanische Tageszeitung in der Region Valencia

 Levante (Schiff, 1939), Frachtschiff der Atlas Levante-Linie
 Levante (Schiff, 1994), italienisches RoPax-Schiff
 Maserati Levante, erster SUV des italienischen Sportwagenherstellers
 HLRE-4 „Levante“, Großrechner am Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) in Hamburg

Person:
 Levante (Sängerin) (* 1987), italienische Sängerin

Siehe auch:
 Nova Levante (Welschnofen)
 Riviera di Levante (Küstenregion Liguriens)
 Levante-Linie, Levant (Begriffsklärungen)